Bartenbach ist ein Ortsname:

 Bartenbach,  Stadtbezirk der Stadt Göppingen im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Bartenbach (Sulzbach an der Murr), Weiler der Gemeinde Sulzbach an der Murr im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Bartenbach ist ein Familienname:

 Christian Bartenbach (* 1930), österreichischer Beleuchtungstechniker
 Karl Bartenbach (1881–1949), deutscher Vizeadmiral
 Reinelde Bartenbach (1933–2022), österreichische Leichtathletin; siehe Reinelde Knapp
 Werner Bartenbach (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bardenbach